Selve kan syfta på:

Företag
Selve Automobilwerke

Geografi

Frankrike 

 La Selve, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 La Selve, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Kroatien 

 Otok Silba, ö, Zadars län,